Albertia är ett släkte av hjuldjur som beskrevs av Félix Dujardin 1838. Albertia ingår i familjen Dicranophoridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Hjuldjur
Albertia